NGC 15 (другие обозначения — UGC 82, MCG 3-1-27, ZWG 456.35, NPM1G +21.0004, PGC 661) — спиральная галактика (Sa) в созвездии Пегаса.

Этот объект входит в число перечисленных в оригинальной редакции «Нового общего каталога» (NGC).

Галактика была открыта Альбертом Мартом на Мальте 30 октября 1864 с помощью 48-дюймового телескопа, второго по величине в мире на тот момент.

Объект описан в каталоге NGC как «очень тусклый, очень маленький, округлый, ярче в середине». Для визуального наблюдения необходим как минимум 12-дюймовый телескоп.

Галактика выделяется как пассивная (с очень низким темпом звездообразования), благодаря чему её цвет более красный, чем у большинства спиральных галактик, причём это не вызвано поглощением коротковолнового света пылью; она изолирована, не наблюдаются спутники и компаньоны.

См. также 
 Список объектов Мессье
 Новый общий каталог

Примечания 

0015
Галактики созвездия Пегас
Спиральные галактики
Галактики, открытые в 1864 году